Сукма:

 Сукма () — город в штате Чхаттисгарх (Индия).
 Сукма — округ в штате Чхаттисгарх (Индия).
 Сукма (Шоба) — приток реки Уржумка (бассейн Камы) в России.
 Сукма — деревня в Мари-Турекском районе Республики Марий Эл, Россия.